Almostancir do Cairo  — califa fatímida
   — califa almóada, apelidado Almostancir
   — penúltimo califa abássida de Bagdade
   —  primeiro califa abássida do Cairo

Ver também
Universidade al Mustansiriya — fundada por Almostancir I em Bagdade
Almontacir — califa abássida entre 861 e 862 

Desambiguações de antropônimos